VMX steht für:
 , SIMD-Maschinenbefehle () der Power- und PowerPC-Architektur von IBM, siehe AltiVec
 , Maschinenbefehle für die Hardware-Virtualisierung bei x86-Prozessoren von Intel, siehe x86-Virtualisierung#Intel-VT-x

Abkürzung